Maggholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Maggholm, Korpo, Åboland, 
 Maggholm, Nagu, Åboland, 
 Maggholm, Björneborg, Satakunda, 

Robotskapade Finlandförgreningar